Зазимье:

 Зазимье — село, входит в Броварский район Киевской области Украины.
 Зазимье — соревнование по бегу, проходит на территории Броварского района Киевской области.